Couteau ist der Name von

 Paul Couteau (1923–2014), französischer Astronom

Couteau bezeichnet

 auch in der deutschen Sprache benutztes, aus dem Französischen stammendes Wort für Messer
 (4909) Couteau, von der Astronomin Marguerite Laugier 1949 entdeckter Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch
 Cousteau
 Couto